Chesterman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Chesterman, englisch-finnischer Sprach- und Übersetzungswissenschaftler
 Charlie Chesterman († 2013), US-amerikanischer Musiker